Gola ist Ortsname von

 Gola (Kroatien), eine Gemeinde in Kroatien
 Gola Dzierżoniowska, Ort in Polen
 Gola (Nepal), Gemeinde im Vardya-Distrikt in Westnepal

Gola ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Gola (* 1904; † unbekannt), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Ferre Gola (* 1976), Musiker aus dem Kongo
 Giovanni Gola (1907–1978), italienischer Akkordeonkonstrukteur
 Karl Gola (* 1920), deutscher Fußballspieler
 Marlena Gola (* 1998), polnische Hürdenläuferin
 Peter Gola (* 1940), Jurist und Ehrenvorsitzender der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit
 Tom Gola (1933–2014), US-amerikanischer Basketballspieler

Weiteres:

 die Juden im babylonischen Exil
 Gola (Volk), ein Volk in Westafrika
 Gola (Sprache), eine Sprache in Westafrika
 Gola (Unternehmen), ein englischer Sportartikelhersteller
 Gola Gorropu, Schlucht auf der Insel Sardinien 
 Gola-Regenwald-Nationalpark, ein Nationalpark in Sierra Leone
 Gola-Wald-Nationalpark, ein Nationalpark in Liberia

Siehe auch:
 Gölä
 Gohla
 Gola Dhoro 
 Gola dell'Alcantara
 Gola Urmiyê
 Golla